Паперник —  — єврейське або італійське прізвище.

Походження 

Прізвище Паперник, за своїм походженням, відноситься до поширеної групи єврейських прізвищ, утворених від назв професій або роду діяльності. У більшості випадків єврейські так звані «професійні» прізвища, являють собою просто назву професії, незалежно від мови, з якого взято відповідне слово.

Прізвище Паперно походить від грецького слова "paper", що означає «папір». Мабуть, діяльність перших носіїв цього прізвища була пов'язана з папером - виробництвом, торгівлею або, можливо, з книгодрукування.

Крім того прізвище Паперник є модифікацією прізвища Паперно. Прізвище Паперно сефардського походження. Відома родина Паперна, що жила в італійському місті Ліворно до початку XIX століття.

Існують різні варіанти цього прізвища - Паперна, Паперний, Папернов, Паперник тощо.

Один з найвідоміших представників цієї родини - Авраhам Яків Паперна, педагог, літературний критик, письменник, який писав на івриті . Він народився в 1840 року в м. Копиле Мінської губернії, де дід його служив рабином. Отримав традиційну освіту, зазнав впливу Хаскали. Викладав основи юдаїзму в гімназіях в Плоцьку та завідував місцевим єврейським училищем. З 1862 року почав публікувати вірші та статті в єврейських періодичних виданнях. У ті ж роки захопився російською літературою та літературною критикою. Паперна написав ряд підручників з російської мови, граматики івриту тощо, які витримали численні видання. він є автором статті «Про книги Макавеїв», книга про стан і потреби початкової єврейської освіти в Російській імперії, а також серія історичних нарисів про єврейські громадські установи Польщі. Найбільш значні в художньому та пізнавальному відношенні «Спогади» Паперний, в яких дано яскраві картини єврейського життя в Російській імперії 1850-1860-х рр..

Відомі носії 

 Паперник Лазар Хаїмович (1918—1942) — червоноармієць військ НКВС, Герой Радянського Союзу
 Паперник Максим Юрійович (1969—2017) — український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер
 Паперник Юрій Григорович — старший інженер Дослідного конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом теплофізичного приладобудування Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Див. також 

 Паперний

Примітки